Пулавский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Люблинское воеводство. Центр повета — город Пулавы. Занимает площадь 933 км². Население — 117 167 человек (на 2005 год).

Состав повята:
 города: Пулавы, Казимеж-Дольны, Наленчув
 городские гмины: Пулавы
 городско-сельские гмины: Гмина Казимеж-Дольны, Гмина Наленчув
 сельские гмины: Гмина Баранув, Гмина Яновец, Гмина Коньсковоля, Гмина Курув, Гмина Маркушув, Гмина Пулавы, Гмина Вонвольница, Гмина Жижин

Демография 
Население повята дано на 2005 год.

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Люблинского воеводства